Упорядоченное множество — множество с заданным отношением порядка.
 Частично упорядоченное множество
 Линейно упорядоченное множество
 Вполне упорядоченное множество